Aizawa ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Aizawa (* 1997), japanischer Langstreckenläufer
 Hiroyasu Aizawa (* 1961), japanischer Skispringer
 Iwao Aizawa (1906–1945), japanischer Leichtathlet
 Machiko Aizawa (* 1949), japanische Badmintonspielerin
 Mai Aizawa (* 1980), japanische Fußballspielerin
 Masaharu Aizawa (* 1958), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Aizawa Seishisai (1782–1863), japanischer Philosoph
 Shota Aizawa (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Aizawa Tadahiro (1926–1989), japanischer Amateur-Archäologe
 Takashi Aizawa (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Yuya Aizawa (* 2000), japanischer Fußballspieler